Sean Edwards (ur. 6 grudnia 1986 w Londynie, zm. 15 października 2013 w Ipswich) – monakijski kierowca wyścigowy startujący z brytyjską licencją, syn Guya Edwardsa.

Kariera 
Edwards rozpoczął karierę w wyścigach samochodowych w 2003 roku w Brytyjskiej Formule Renault, gdzie był 23. W późniejszych latach starował głównie w wyścigach GT. W 2006 roku zarówno w FIA GT3 European Championship oraz w FIA GT3 Porsche Manufacturers Cup pokonał wszystkich rywali zdobywając mistrzowskie tytuły. Wystartował tu także FIA GT Championship, gdzie najlepiej pokazał się w sezonie 2008 w Citation Cup – zdobył tytuł wicemistrzowski.

Od sezonu 2008 Brytyjczyk startował w seriach Porsche. Zarówno w Niemieckim Pucharze Porsche Carrera i w Porsche Supercup Edwards z roku na rok spisywał się coraz lepiej. Ostatecznie w latach 2011-2012 zdobył w Porsche Carrera dwa tytuły wicemistrzowskie. W Supercup najwyżej był sklasyfikowany w sezonie 2011 – 4 miejsce, jednak przystąpił w roli jednego z największych faworytów w 2013 roku. Podczas pierwszych siedmiu rund wygrał trzy wyścigi, a raz był drugi. Przed ostatnią rundą prowadził z przewagą osiemnastu punktów. Tytuł mistrzowski odebrała mu prawdopodobnie tylko tragiczna śmierć.

Śmierć 
15 października 2013 zginął na torze Willowbank Raceway w Australii. Edwards był pasażerem samochodu Porsche 996, którym kierował Australijczyk Will Holzheimer. Podczas prywatnych jazd testowych na australijskim torze Queensland Raceway w Willowbank samochód Porsche 996 przy prędkości 210 km/h uderzył w bariery i stanął w płomieniach. Lekarzom nie udało się go uratować. Zespół Project 1 z Porsche Carrera Cup Germany, w której startować miał Edwards odwołał swój start. NGT Motorsport wycofał samochód, w którym miał wystartować Kuba Giermaziak w wyścigu Petit Le Mans w American Le Mans Series. W przeszłości tym samochodem jeździł Edwards.

Wyniki

Podsumowanie 

† – Edwards nie był zaliczany do klasyfikacji

Przypisy

Bibliografia 
 Sean Edwards

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona kierowcy

Monakijscy kierowcy wyścigowi
Brytyjscy kierowcy Porsche Supercup
Brytyjscy kierowcy FIA GT Championship
Brytyjscy kierowcy American Le Mans Series
Monakijscy kierowcy 24h Le Mans
Urodzeni w 1986
Zmarli w 2013
Brytyjscy kierowcy Brytyjskiej Formuły Renault 2.0
Brytyjscy kierowcy International GT Open
Brytyjscy kierowcy European Le Mans Series
Brytyjscy kierowcy ADAC GT Masters
Brytyjscy kierowcy Blancpain Endurance Series
Brytyjscy kierowcy FIA World Endurance Championship
Brytyjscy kierowcy British GT Championship
Ludzie urodzeni w Londynie